Aliança Democràtica (1942-1947), coalició formada a Xile entre 1942 i 1947
 Aliança Democràtica (Xile, 1983-1988), coalició formada a Xile entre 1983 i 1988
 Partit Aliança Democràtica, partit polític d'Albània fundat el 1992 per Neritan Ceka 
 Aliança Democràtica de la Dreta, coalició polonesa entre Solidaritat-Aliança Democràtica de la Dreta i Unió de la Llibertat 
 Aliança Democràtica de Birmània, organització política de Birmània fundat el 1988 agrupant organitzacions democràtiques birmanes i moviments nacionalistes de les minories 
 Aliança Democràtica Kurda de Síria coalició política clandestina establerta per diversos partits kurds de Síria el 1992
 Aliança Democràtica M-19, partit polític de Colòmbia successor del grup guerriller M-19 
 Aliança Democràtica Popular, partit polític de la República Sèrbia Bòsnia i Hercegovina, fundat el 2000 
 Aliança Democràtica Patriòtica del Kurdistan o Aliança del Kurdistan, coalició del Partit Democràtic del Kurdistan i la Unió Patriòtica del Kurdistan per anar a les eleccions regionals del Kurdistan i legislatives de l'Iraq el gener del 2005
 Aliança Democràtica Somali, partit polític de Somaliland que va sorgir del grup de clans Gadabursi de la regió de Borama
 Aliança Democràtica Unida del Sudan del Sud, partit polític del Sudan del Sud fundat el 2005 pel general Gordon Kong Chuol